Chaimite, uma povoação de Moçambique
 Chaimite (filme), um filme português realizado em 1953 por Jorge Brum do Canto
 Chaimite (veículo blindado), uma viatura blindada